Bosznia-Hercegovina
Dolac, falu Busovača községben a Közép-Boszniai kantonban
Dolac, falu Glamoč községben a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Dolac, falu Szarajevó községben Szarajevó kantonban
Dolac, falu Travnik községben a Közép-Boszniai kantonban
Dolac, falu Zavidovići községben a Zenica-Doboji kantonban
Dolac na Lašvi falu Travnik községben a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
 Dolac, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Dolac, öböl Primoštennél, Šibenik-Knin megyében
 Dolac, Zágráb városrésze és főpiaca Zágráb megyében
 Donji Dolac, falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében
 Gornji Dolac, falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében
 Gromin Dolac, falu Jelsa községben, Split-Dalmácia megyében
 Ivan Dolac, falu Jelsa községben, Split-Dalmácia megyében
 Primorski Dolac, falu és község Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Dolac falu Berane községben
Dolac falu Bijelo Polje községben

 Szerbia
 Dolac, falu Bela Palanka községben, a Piroti körzetben
 Dolac, falu Klina községben, a Peći körzetben
 Dolac, falu Kraljevo községben, a Rašai körzetben
 Dolac, falu Novi Pazar községben, a Rašai körzetben